

Sigle 
 Law Quarterly Review  – rivista giuridica britannica
 Linear-quadratic regulator  – regolatore lineare quadratico

Letteratura 
 LQR  – libro di Éric Hazan del 2006